Wien 1 steht für:
 
 den Stadtbezirk Innere Stadt (Wien)

WIEN 1 steht für:

 die Lokomotive der ČSD-Baureihe E 225.0